В матче за Суперкубок Таджикистана по футболу 2020 встречались чемпион Таджикистана 2019, обладатель Кубка Таджикистана душанбинский «Истиклол» и серебряный призёр чемпионата Таджикистана 2019 «Худжанд». Матч за звание обладателя трофея состоялся 4 апреля на Центральном республиканском стадионе, победителем которого стал «Истиклол».

Для «Истиклола» это было десятое участие в розыгрыше Суперкубка, а сам футбольный клуб до этого уже восемь раз становился обладателем трофея. «Худжанд» в четвёртый раз принимал участие в этом турнире, однако ни разу не побеждал в нём.

Суперкубок Таджикистана 2020 стал первым футбольным трофеем, разыгранным после объявления пандемии COVID-19.

Описание 
27 марта 2020 года Федерация футбола Таджикистана объявила, что матч будет проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса. Главный арбитр Насрулло Кабиров был официально утверждён 1 апреля.

Подробности матча

Примечания 

Суперкубок Таджикистана по футболу
Футбол в Азии в 2020 году
2020 год в Таджикистане
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
ФК «Истиклол»
ФК «Худжанд»
Спортивные соревнования в Душанбе
Апрель 2020 года
События 4 апреля